Carum orientalum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Carum orientalum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
orientalum